Казанкин (Казанкина) - фамилия:

 Казанкин, Александр Фёдорович (1900—1955) — советский генерал-лейтенант (1944).
 Казанкин, Пётр Тимофеевич (1936—2019) — Герой Социалистического Труда.
 Казанкин, Сергей Петрович (1874—1930) — советский работник здравоохранения, Герой Труда.

 Казанкина, Татьяна Васильевна (род. 1951) — советская легкоатлетка.